Общегреческий чемпионат 1956/1957 () — 21-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1956/1957
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1956 году
1957 год в Греции